Уссу́ри:

 Уссури (река)
 Уссури (автомагистраль) — автомобильная дорога федерального значения М60.
 Уссури (минный заградитель)
 Уссури — старое название железнодорожной станции Лесозаводск, в левобережной части города (на путать со станцией Ружино, в правобережной части Лесозаводска)

См. также 
 Уссурийск
 Уссурийский залив
 Уссурийский край
 Уссурийский тигр
 Уссурийская железная дорога
 Большая Уссурка